W Estonii
 Kõpu – wieś w prowincji Hiuma, w gminie Kõrgessaare
 Kõpu – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Pajusi
 Kõpu – wieś prowincji Pärnu, w gminie Tõstamaa
 Kõpu – latarnia morska z XVI wieku na wyspie Hiuma